Miika Ylipulli (ur. 1 marca 1995) – fiński skoczek narciarski, reprezentant Kuusamon Era-Veikot. Młodszy brat innego skoczka narciarskiego, Anssiego Ylipulliego.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 21 lutego 2010 w Kranju podczas zawodów FIS Cup, oddając skok na odległość 88,0 m na skoczni normalnej.

W Libercu zdobył srebrny medal Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011 w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Miiką Taskinenem, Juho Ojalą i Jarkko Määttą.

Przed sezonem letnim w 2014 ogłosił zakończenie kariery sportowej z powodu słabych wyników.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Ylipulli na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Ylipulli na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Ylipulli na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995